Bastuören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bastuören, del av Dissören, Larsmo, Österbotten, 
 Bastuören, Karleby, Mellersta Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar